Peaches and Cream (letteralmente "pesche e crema") è un termine idiomatico equivalente all'espressione italiana "rose e fiori". Invece, in riferimento alla pelle di qualcuno, lo stesso termine significa "roseo" o "colorito".

Biologia 
 Peaches and Cream – cultivar di mais

Cinema 
 Peaches and Cream – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Peaches and Cream – cortometraggio del 1964 diretto da Charles Levine
Peaches and Cream – film del 2019 diretto da Gur Bentwich

Musica 
 Peaches & Cream – album della Cincinnati Pops Orchestra del 1984
 Peaches & Cream – singolo dei 112 del 2001
 Peaches N Cream – singolo di Snoop Dogg del 2015